Coloniensi – abitanti di Colonia del Sacramento
Coloniensi – abitanti di Colônia do Gurguéia
Coloniensi – abitanti di Colônia do Piauí
Coloniensi – abitanti di Dipartimento di Colonia